Nautilus henviser til forskellige artikler:

Nautilus (En verdensomsejling under havet) – Nemos undervandsbåd i Jules Vernes roman En verdensomsejling under havet.
USS Nautilus – første amerikanske atom-undervandsbåd.
Nautilus (filhåndtering) – standard filhåndteringsprogram i GNOME skrivebordsmiljøet
Nautil – et bløddyr.
UC3 Nautilus – privatbygget dansk undervandsbåd